Bruno De Zordo (1941-2004) – saltatore con gli sci italiano
Dino De Zordo (1937) – ex saltatore con gli sci italiano
Eugenio De Zordo (1932) – ex bobbista italiano
Matthias de Zordo (1988) – giavellottista tedesco
Nevio De Zordo (1943-2014) – bobbista italiano
Ornella De Zordo (1949) – politica e accademica italiana